Mount Remarkable kan syfta på följande platser:

Australien 

 Mount Remarkable (South Australia), berg, 
 District Council of Mount Remarkable, kommun, South Australia, 

Robotskapade Australienförgreningar